Can Bonet (Besalú), edifici al municipi de Besalú (Garrotxa) 
 Can Bonet (Hostalric), edifici al nucli urbà del municipi de Hostalric (Selva)
 Can Bonet (Montcada i Reixac), torre d'estiueig al municipi de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) 
 Can Bonet (Sant Climent de Llobregat), masia

 Can Bonet d'Avall, masia de Santa Susanna (Maresme) 
 Sa Colla de Can Bonet, associació folklòrica sense ànim de lucre del municipi de Sant Antoni de Portmany, a l'Illa d'Eivissa